Pärlemorfisk kan avse:
 Pärlemorfisk  – en liten djuphavsfisk i Atlanten och Stilla havet Argyropelecus olfersi, se Olfers silveryxa
Pärlemorfisk (djur) – en fiskart Argyropelecus affinis